Гран-при США 2017 года (официально 2017 Formula 1 United States Grand Prix) — автогонка, семнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и тридцать девятый Гран-при США в истории «Формулы-1»), прошёл с 20 по 22 октября на трассе «Трасса Америк», США.

Квалификация 

|}
 Примечания
 1.  Даниэль Риккардо и Кими Райкконен показали одинаковое время в Q3. Поскольку Риккардо был первым кто установил это время, он считается квалифицированным выше Райкконена.
 2.  Макс Ферстаппен Наказан потерей 15 позиций на стартовом поле из-за превышение квоты по замене элементов силовой установки.
 3.  Стоффель Вандорн Наказан потерей 30 позиций на стартовом поле из-за превышение квоты по замене элементов силовой установки.
 4.  Нико Хюлькенберг Наказан потерей 20 позиций на стартовом поле из-за превышение квоты по замене элементов силовой установки.
 5.  Лэнс Стролл Наказан потерей 3 позиций за препятствие Ромену Грожану во время квалификации.
 6.  Брендон Хартли Наказан потерей 25 позиций на стартовом поле из-за превышение квоты компонентов энергоблока.
 7.  Кевин Магнуссен Наказан потерей 3 позиций за препятствие Серхио Пересу во время квалификации.

Источник 

Стартовое поле

Гонка 

|}
 Примечания
 1.  Макс Ферстаппен Наказан 5-секундным штрафом за выход с трассы и получение преимущества.
 2.  Маркус Эрикссон Наказан 5-секундным штрафом за столкновение.

Источник:

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 

Гран-при США